

Анністон — місто, штат Алабама
 Анністон — місто, штат Міссурі